Loma Blanca ist der Name folgender Orte:

in Argentinien:
 Loma Blanca (Jujuy) in der Provinz Jujuy
 Loma Blanca (La Rioja) in der Provinz La Rioja

in Bolivien:
 Loma Blanca (Santa Cruz) im Departamento Santa Cruz

in Mexiko:
 Loma Blanca (Chihuahua) in Chihuahua
 Loma Blanca (Michoacán) in Michoacán